Сезон 2022/2023 — 131-й сезон в истории футбольного клуба «Ливерпуль», а также 61-й сезон в высшем дивизионе английского чемпионата.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

85 790 000

Зима 

42 000 000

Ушли из клуба

Лето 

76 000 000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:85 790 000

Общая прибыль:76 000 000

Разница:9 790 000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 
Сезоны ФК «Ливерпуль»

Ссылки 

Сезоны ФК «Ливерпуль»
Английские футбольные клубы в сезоне 2022/2023